Чемпионат мира по шорт-треку 1992 года проходил 2 - 4 апреля в Денвере (США).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Шорт-трек на сайте ISU
 Детальные результаты 

1992